Scutopeltis är ett släkte av svampar. Scutopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scutopeltis